Kopfschnitt steht für:
 den Schnitt an der oberen Kante des Buchblockes, siehe Buchschnitt #Oberschnitt oder Kopfschnitt
 eine Baumpflegemaßnahme, beispielsweise bei Kopfweiden, siehe Kopfschnitt (Baumpflege)